Val Müstair steht für folgende geografischen Objekte:

 Val Müstair, politische Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Val Müstair, bündnerromanischer Name für das Münstertal (Alpental), Tal in Graubünden, Schweiz und Südtirol, Italien
 Bezirk Val Müstair, Verwaltungseinheit im Kanton Graubünden, Schweiz (bis 2000)
 Kreis Val Müstair, Kreis im Bezirk Inn, Kanton Graubünden, Schweiz (bis 2015)
 Region Engiadina Bassa/Val Müstair, Verwaltungseinheit im Kanton Graubünden, Schweiz (ab 2016)